Ба́са — многозначный термин:
 Баса — город и муниципалитет в Испании.
 Баса — комарка в Испании.
 Баса — община в провинции Куангнгай во Вьетнаме.
 Баса — бантоидный язык, распространённый в Камеруне.
  — народ в Камеруне.
 Баса — храм, построенный кушитским (нубийским) царём Аманихабале.

См. также 
 
 
 Ебра-де-Баса
 Кортес-де-Баса